W skład aglomeracji miasta Split (Grad Split) wchodzi 8 miejscowości (naselja): Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Split, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica.

Split rozumiany jako miejscowość (naselje) składa się z 27 dzielnic (gradski kotari, w liczbie pojedynczej gradski kotar):

Przypisy

Bibliografia 
 Portal miasta Split – spis dzielnic

!